Las XXIX Universiadas de Verano se han realizado en la ciudad de Taipéi (República de China), del 19 al 30 de agosto de 2017.

Deportes

Medallero 
</noinclude>

Enlaces externos 
 Universiada Taipéi 2017

2017
Deporte en Taipéi
Eventos multideportivos en 2017
Deporte en Taiwán en 2017